

Arts visuels 

 Les Bellini, une famille noble d'artistes italiens :
 Iacopo Bellini (1400-1470), peintre italien ;
 Giovanni Bellini (vers 1430-1516), le plus connu de ses fils, également peintre ;
 Gentile Bellini (vers 1428-1493), également peintre, frère de Giovanni ;
 Nicolosia Bellini, leur sœur, qui épousa Andrea Mantegna ;
 Leonardo Bellini, neveu de Iacopo, enlumineur, actif entre 1443 et 1490.
 Filippo Bellini (v. 1550/1555 - 1604), peintre italien.
 Giuseppe Velati Bellini (1867-1926), architecte de l'Art nouveau italien.
 Emmanuel Bellini (1904-1989), peintre français.
 Mario Bellini (né en 1935), designer et architecte italien.

Musique 

 Vincenzo Bellini (1801-1835), compositeur d'opéras italien.
 Le Teatro Massimo Vincenzo Bellini de Catane en Sicile.
 Le Concours Bellini, concours international de chant lyrique consacré au Bel canto.
 Andrea Bellini, chanteur d'opéra italien du .
 Bellini, projet de dance allemand.
 Bellini, groupe de rock.

Sport 

 Savino Bellini (1913-1974), footballeur italien.
 Hideraldo Luis Bellini (1930-2014), footballeur brésilien.
 Giancarlo Bellini (né en 1945), cycliste italien.
 Giuseppe Bellini (né en 1957), entraîneur de football et ancien footballeur italien.
 Davide Bellini (né en 1969), joueur de volley-ball italien.
 Gianpaolo Bellini (né en 1980), footballeur italien.

Audiovisuel 

 Adriano Bellini (né en 1942), acteur italien.
 Paul Bellini (né en 1963), écrivain et acteur de télévision canadien.

Autres 

 Lorenzo Bellini (1643-1704), anatomiste italien.
  (1708-1783), historien et numismate italien.
 Giuseppe Bellini (1862-1932), avocat et homme politique italien.
 Le Bellini, cocktail à base de nectar de pêche et de champagne.
 Francesco Bellini (né en 1947), chercheur, administrateur et homme d'affaires québécois.
  (né en 1975), journaliste américain.